Sauropodomorpha era um grupo de dinossauros herbívoros com pescoço longo e se tornaram os maiores dos animais que já existiram sobre em terra.

Descrição 

Sauropodomorfos se adaptaram como herbívoro tendo acesso à folhagem de uma árvore alta. Esta estratégia alimentar é apoiada por muitas das suas características definidoras, tais como: o crânio minúsculo no final de um longo pescoço (com dez ou mais vértebras cervicais alongada) e uma cauda longa contrabalançando (com 1-3 vértebras sacrais extras).

Seus dentes eram fracos, e em forma de folhas ou colheres. Ao invés de ranger os dentes, eles tinham pedras no estômago (gastrólitos), semelhante às pedras das moelas das aves e crocodilos modernos, para ajudar a digerir fibras de plantas resistentes. A frente da boca havia um bico.

O primeiro sauropodomorfo conhecido, o Saturnalia tupiniquim, era pequeno e fino (1,5 metros de comprimento), mas até o final do Triássico eram o maior dinossauro do seu tempo, mas no Jurássico e Cretácico eles continuaram crescendo e se tornaram maiores, como os saurópodes o Supersaurus, diplodoco, e o Argentinosaurus que chegaram a 30-40 metros de comprimento, e 60-100 toneladas, ou mais.

Inicialmente eram bípedes, mas como sua dimensão maior, evoluíram para se tornar quadrúpedes como elefantes. Os primeiros sauropodomorfos eram prováveis onívoros como seu ancestral comum com a linhagem Saurischia, os terópodes eram carnívoros. Portanto, a sua evolução herbívora andava junto com o seu tamanho e aumentando o comprimento do pescoço.

Eles também tinham grandes narinas, e mantiveram um polegar com uma grande garra que podem ter sido usadas para a defesa - embora a sua fundamental defesa fosse sua dimensão extrema.

Intervalo de tempo 
Entre os primeiros dinossauros a evoluírem no final do Período Triássico, a cerca de 230 milhões de anos atrás, eles se tornaram os herbívoros dominantes desde o Triássico Superior (Noriano). Seu declínio é percebido no início do Cretáceo, mas pode ser uma queda na região, pois a maioria dos fósseis conhecidos são da Europa e América do Norte. Os saurópodes eram ainda os herbívoros dominantes nos continentes Gondwana. A propagação das plantas com flores (angiospermas) e o avanço dos ornitísquios, outro grande grupo de dinossauros herbívoros (conhecido por seu altamente desenvolvido mecanismo de mascar) é o mais provavelmente fator na queda dos saurópodes nos continentes do norte. Como todos os dinossauros que não são aves, o sauropodomorfos foram extintos 65 Milhões de anos, durante o evento/acontecimento de Extinção Cretáceo-Paleogeno.

O primeiros sauropodomorfos basais mais conhecidos são Chromogisaurus novasi e Panphagia protos, ambos da formação Ischigualasto, datados em 231.400 mil anos atrás (Ladiniano do Triássico Médio de acordo com a Comissão Internacional de Estratigrafia; também chamada de início do Carniano no Triássico no sistema utilizado pela Sociedade Geológica da América. Alguns estudos descobriram que o Eoraptor lunensis (também da formação Ischigualasto), tradicionalmente considerado um terópode, pode ser um antigo membro da linhagem sauropodomorfa, que tornaria o sauropodomorfo mais basal conhecido. Restos de fragmentos adicionais de Madagascar pode representar um mesmo membro sauropodomorfo do Triássico Médio.

Classificação 
Sauropodomorpha é um dos dois clados dentro da ordem Saurischia. O grupo irmão do sauropodomorfo é a terópoda, que são carnívoros bípedes, e incluem o Velociraptor e o Tiranossauro, bem como as aves. No entanto, sauropodomorfos também compartilham algumas características com os Ornithischia, para uma pequena minoria de paleontólogos como Bakker que historicamente têm colocado os dois grupos de herbívoros dentro do um grupo chamado "Phytodinosauria" ou "Ornithischiformes".

Na taxonomia de Lineu, Sauropodomorpha (que significa "forma de pés de lagarto") ou é uma subordem ou é deixada sem classificação. Ele foi originalmente criado por Friedrich von Huene em 1932, que dividiu em dois grupos: as formas basais Prosauropoda, e seus descendentes, o Sauropoda gigante.

Recentes análises filogenéticas feitas por Adam Yates (2004, 2006) e outros colocam o Sauropoda dentro do parafilético Prosauropoda. Além disso, ultimamente foram encontrados saurópodes no Triássico que demonstra que não há diferença entre as linhagens Prosauropoda e Sauropoda.

Provas contra ascendência saurópoda dentro da Prosauropoda vem do fato de que havia um dedo exterior menor nos prossaurópodes nas suas patas traseiras que os saurópodes. Muitos afirmam que é mais fácil um dedo ser reduzido ou perdido durante a evolução do que o inverso, porém não há provas para isso. O alongamento, ou ganhar um dedo extra é comum nos répteis marinhos, e dentro dos terópodes o alongamento de um dedo ocorreu pelo menos uma vez. Portanto, usar isso como evidência contra prossaurópodes ancestral é questionável.

A maioria dos esquemas de modernos de classificação, quebrar o prossaurópodes em uma meia dúzia de grupos que evoluíram separadamente a partir de uma linhagem comum. Enquanto eles têm uma série de características comuns, os requisitos de evolução para a girafa atingir o alto das árvores pode ter causado evolução convergente, onde traços semelhantes fazem evoluir separadamente porque eles enfrentam a mesma pressão evolutiva, em vez de (homólogos) características derivadas de um compartilhado ancestral.

Taxonomia 
 Subordem Sauropodomorpha
 Eoraptor?
 Família Guaibasauridae
 Thecodontosaurus
 Infraordem Prosauropoda
 Família Massospondylidae
 Família Plateosauridae
 Família Riojasauridae
 Infraordem Sauropoda
 Família Vulcanodontidae
 Família Omeisauridae
 Divisão Neosauropoda
 Família Cetiosauridae
 Família Diplodocidae
 Subdivisão Macronaria
 Família Camarasauridae
 Infradivisão Titanosauriformes
 Família Brachiosauridae
 Coorte Somphospondyli
 Família Euhelopodidae
 Família Titanosauridae

Filogenia 
A seguinte cladograma, após uma análise apresentada por Diego Pol e seus colegas em 2011.

A análise filogenética de Otero et al., 2015 descobriu que Sauropodomorpha estava em uma politomia com Agnosphitys e Theropoda dentro de Eusaurischia, com Herrerasauridae e Eoraptor externos a ele dentro de Saurischia. Uma grande análise filogenética dos primeiros dinossauros publicada por Matthew Baron, David Norman e Paul Barrett (2017) na revista Nature redefiniu Sauropodomorpha e Saurischia e recuperou Herrerasauridae como o grupo irmão de Sauropodomorpha dentro de Saurischia. Isso resultou da proposta de remoção de Theropoda de Saurischia e da formação de Ornithoscelida, um clado contendo Theropoda e Ornithischia.

Abaixo está um cladograma de sauropodomorpha basal após Müller, 2019.

 Wilson, J. A. 2002. Sauropod dinosaur phylogeny: critique and cladistic analysis, Zoological Journal of the Linnean Society 136:217-276.

Ligações externas
 Sauropodomorpha: Overview, from Palæos.
 Sauropodmorpha, from When Dinosaurs Ruled Texas, by Jon A. Baskin.
 Geol 104 Dinosaurs: A natural history: Sauropodomorpha: Size matters, by Thomas R. Holtz Jr., from the University of Maryland.
 Sauropodomorpha: The prosauropods and the sauropods